Thomas Robinson peut désigner :

Patronyme
 Thomas Robinson ( 1589–1609), compositeur anglais.
 Thomas Robinson (v.1695-1770), , diplomate et homme politique anglais.
 Thomas Robinson (1738-1786), ,  homme d'État britannique.
 Thomas Robinson (né en 1938, mort en 2012), athlète bahaméen ;
 Tom Robinson (1950-),  auteur-compositeur-interprète anglais :
 Thomas Robinson (né en 1991), basketteur américain ;
 Thomas Robinson Woolfield (1800-1888), personnalité de la ville de Cannes ;

Toponyme
 Stade Thomas-Robinson, stade de football et d'athlétisme situé à Nassau, aux Bahamas.

Voir aussi